Oranjestad – stolica i największe miasto Aruby (29 109 mieszkańców)
 Oranjestad (Sint Eustatius) – stolica wyspy Sint Eustatius (gmina zamorska Holandii)